Tom Jones (1940-), un chanteur et acteur gallois ;
 Tom Jones (1943-2015), un pilote américain de formule 1 ;
 Tom Jones (1928-), un écrivain américain ;
 Tom Jones, le batteur du groupe Good Shoes ;
 Tom Jones (1895-1933), un joueur de rugby à XV international gallois ;
 Tom Jones, un volleyeur canadien, ayant évolué entre autres à L'ASUL Lyon Volley-Ball.

Œuvres 

 Histoire de Tom Jones, enfant trouvé (1749), une comédie satirique de Henry Fielding ;
 Tom Jones (1765), un opéra de François-André Danican Philidor ;
 Tom Jones (1963), un film de Tony Richardson.